

Persone
 Adelio Albarello (1918-1985) – politico italiano
 Giuliano Albarello (1922-1981) – calciatore italiano
 Marco Albarello (1960) – allenatore di sci nordico ed ex fondista italiano

Altro
 Albarello – recipiente usato nelle farmacie per contenere spezie

Pagine correlate
 Albarelli